Karlau bzw. Graz-Karlau steht für:

 Schloss Karlau, ehem. Lustschloss in Graz, heute Justizanstalt
 Justizanstalt Graz-Karlau, im ehem. Schloss Karlau
 Pfarre Graz-Karlau, siehe Karlauerkirche